Bos (vegetatie), een begroeiing die voornamelijk uit bomen bestaat;
 Bos (achternaam);
 Bos (geslacht), dierengeslacht van onder andere de oeros (Bos primigenius primigenius);

 Boeddhistische Omroep Stichting (BOS), een voormalig Nederlandse omroep

en ook naar een plaats:
Plaatsen
 Bos (Wellen), een gehucht van Wellen (provincie Limburg, België);
 Zemst-Bos, een dorp in Zemst (Vlaams-Brabant, België);
 Helen-Bos, een gehucht van Zoutleeuw (provincie Vlaams-Brabant);

Zie ook 
 BOS, afkorting voor Binnenmaas Omroep Stichting, een lokale publieke omroep in de Hoeksche Waard, op 1 januari 2000 omgedoopt in Radio Hoeksche Waard.
 BOS, IATA-luchthavencode voor de Internationale luchthaven Boston, 
 BOS, afkorting voor beslissingsondersteunend systeem of Decision support system, 
 BOS, de afkorting van BasisOpleiding Scheidsrechter van de KNVB
 Bosch (doorverwijspagina)